Velvet pode ser:

Blue Velvet, um longa-metragem de ficção
Velvet (cantora), uma cantora sueco
Velvet Underground, uma banda de rock norte-americana
Velvet Revolver, uma banda norte-americana de hardrock
"Velvet (canção de Fergie)", uma canção de Fergie do álbum The Dutchess

Desambiguação